Кайґара — острів групи островів Хабомай, частина Курильських островів, де-факто контрольованих Росією (Сахалінська область). Японія на нього претендує теж;
 Кайґара — озеро в Костанайській області Казахстану.